Kees & Co (televisieserie uit 1997), televisieserie van RTL Nederland die liep van 1997 t/m 2006
 Kees & Co (televisieserie uit 2019), vervolg van bovenstaande televisieserie Kees & Co, die loopt sinds 2019